Darmaraja kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Darmaraja, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Darmaraja, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar